Ге́рман Влади́мирович Шуля́тин (17 мая 1906, Севастополь — 12 февраля 1973, Ленинград) — советский оператор и режиссёр документального кино, фронтовой кинооператор в годы Великой Отечественной войны. Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1955), лауреат Сталинской премии второй степени (1951).

Биография 
Родился в Севастополе в семье рабочего. В 1932—1935 годах учился в Государственном институте кинематографии (Высший государственный институт кинематографии — с 1934 года). С 1930 года работал ассистентом оператора, с 1931 года — оператором сектора хроники кинофабрики «Союзкино». С 1932 года — на Ленинградской студии кинохроники.

В годы Великой Отечественной войны — оператор фронтовой киногруппы Ленинградского фронта. 

С 1945 года — директор Рижской киностудии хроникальных и документальных фильмов, с 1947 года — оператор, с 1949 года — режиссёр документальных фильмов. Автор множества сюжетов для кинопериодики: «Ленинградский киножурнал», «Пионерия», «Социалистическая деревня», «Союзкиножурнал», «Падомью Латвия».

Член ВКП(б) с 1929 года.

Скончался 12 февраля 1973 года.

Фильмография 
 Оператор
  — Товарищ прокурор (совместно с В. Соловьевым)
  — Дела путейские
  — Мастера земли
  — X-й съезд ВЛКСМ (спецвыпуск; в соавторстве)
  — В Советской Эстонии (совместно с Г. Донцом, Е. Учителем)
  — В Советской Латвии (совместно с Я. Марченко, М. Беровым, Г. Голубовым, Г. Донцом)
  — Линия Маннергейма (в соавторстве)
  — Ленинград в борьбе (в соавторстве)
  — Верный путь
  — Советская Латвия (совместно с В. Массом, Ш. Гегелашвили, М. Посельским, Б. Шер)
  — Подвиг Ленинграда (в соавторстве)

 Режиссёр

  — Верный путь
  — В рыбацком колхозе
  — Риге 750 лет 
  — Одна из многих
  — Колхоз «Саркайнас Октобрис»
  — Сельское хозяйство Латвии
  — Праздник песни
  — Визит дружбы
  — Морские ворота
  — Солнечный берег
  — Беспокойные сердца
  — За Советскую власть в Латвии
  — Рассказ о цветах
  — Оборотни
  — Латышские стрелки
  — Пётр Стучка
  — Ян Фабрициус
  — Командарм Яков Алкснис
  — Когда стрелки вставали в бой

Награды и звания 
 орден Красной Звезды (14 апреля 1944);
 Сталинская премия второй степени (1951) — за фильм «Советская Латвия» (1950)
 Государственная премия Латвийской ССР (1965) — за фильм «Оборотни» (1963)
 заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1955)

См. также 
 Список фронтовых кинооператоров Второй мировой войны

Примечания

Литература 
 Кинословарь в 2-х томах, М., «Советская энциклопедия», 1966—1970

Ссылки 
 Шулятин Герман Владимирович // История кинематографа

Выпускники операторского факультета ВГИКа
Фронтовые кинооператоры Великой Отечественной войны
Персоналии:Лендок
Персоналии:Рижская киностудия
Заслуженные деятели искусств Латвийской ССР
Лауреаты Государственной премии Латвийской ССР
Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР